Termin OPH ima više značenja.

 Arildialkilfosfataza, enzim
 Zmijonoša (sazvežđe)